

Patronyme 

 Jacques Deligny (v. 1776-1837), marchand et homme politique de la province du Bas-Canada.
 Charles-Félix-Théodore Deligny (1798-1863), peintre paysagiste français.
 Édouard-Jean-Étienne Deligny (1815-1902), général français.
 Eugène Deligny (1816-1881), romancier et auteur dramatique français.
 Henry Victor Deligny (1855-1938), général français.
 Fernand Deligny (1913-1996), théoricien et éducateur français.
 Henri Deligny (1930-2010), journaliste français.
 Marie Léon Gabriel Deligny (1872-1915), officier de marine français.
 Deligny est le nom de naissance d'Alfred Labille (1865-1930), peintre-verrier français.

Personnage de fiction 
 Deligny est un des personnages de la pièce d'Eugène Labiche, Le Fin Mot.

Toponyme 
 La piscine Deligny installée à Paris de 1806 à 1993.